Bahnhofstraße 8 steht für:

 Bahnhofstraße 8 (Grebenstein)
 Bahnhofstraße 8 (Quedlinburg)